«Plaza Italia» o «Plaza de Italia» puede referirse a:

Argentina

Vías públicas 
 Plaza Italia, en la ciudad de Buenos Aires;
 Plaza Italia, en la ciudad de Junín;
 Plaza Italia, en la ciudad de La Plata;
 Plaza Italia, en la ciudad de Mendoza;
Plaza Italia, en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Estaciones de trenes 

 Plaza Italia, en la Línea D de Buenos Aires;
 Plaza Italia, en la Línea F de Buenos Aires (futura).

Chile

Vías públicas 
 Plaza Italia, nombre popular de la Plaza Baquedano, ubicada en Santiago de Chile.
Plaza Italia, normalmente llamada Plaza de la Ciudadanía, ubicada en Santiago de Chile

Programa de televisión 
Plaza Italia, transmitido en su origen por la desaparecida cadena de televisión Rock & Pop.

Francia

Vías públicas 
 Plaza de Italia, en París.

Estaciones de trenes 

 Place d'Italie, del metro de París.

Italia 

 Plaza de Italia, cuadro de Giorgio de Chirico.

Paraguay 
 Plaza Italia, en Asunción.

Perú 
 Plaza Italia, en Lima.

Uruguay 
 Plaza Italia, centro comercial o shopping de Montevideo

Venezuela 
 Plaza Italia, en Caracas.